Tarascon puede referirse a:

Tarascon-sur-Ariège, comuna francesa en el Ariège; o
Tarascon, comuna y población de Francia, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.